Кронштадтский 199-й пехотный полк
 199-й стрелковый полк 39-й стрелковой дивизии
 199-й гвардейский стрелковый полк 67-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта
 199-й истребительный авиационный полк
 
 
 199 армейский запасной стрелковый полк — полк РККА, с 25.02.1942 по 10.05.1945 принимавший участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Командир полка — Сигаев Григорий Федорович.
Полк был сформирован из армейского запасного стрелкового полка 31 А
 199 отдельный авиационный полк связи — полк РККА, с 25.05.1944 по 08.05.1945 принимавший участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.
 199 гаубичный артиллерийский полк большой мощности — полк РККА, с 21.06.1941 по 30.05.1945 принимавший участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.
 199 гвардейский артиллерийский полк 94 гвардейской стрелковой дивизии — полк РККА, с 22.04.1943 по 08.05.1945 принимавший участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.
 199 полк войск НКВД по охране особо важных предприятий промышленности — полк НКВД, с 14.10.1941 по 31.12.1941 принимавший участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.